Dona est le nom de plusieurs personnalités françaises :
Alice Donadel, dite Alice Dona, chanteuse et compositrice française.
Davy Dona, karatéka.
Gaston Dona, chanteur de café-concert.
Lolita Dona, karatéka.

Voir aussi 
Juana Doña (1918-2003), dirigeante communiste, féministe, syndicaliste et écrivaine républicaine espagnole.
Francisco Jesús Donaire López, dit Dona, joueur de football de plage espagnol ;
Dona, une chanson de Kaliopi qui représente la Macédoine au Concours Eurovision de la chanson 2016.

Homonymie de patronyme